DKI steht für:
 Deutsches Klingonisch-Institut 
 Deutsches Krankenhausinstitut 
 Deutsches Kupferinstitut
 Deutsches Kunststoff-Institut

Abkürzung